Доро́га на Глухо́е о́зеро — дорога в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Проходит от Шалаша Ленина до Глухого озера.

Название присвоено 17 ноября 2008 года в связи с тем, что дорога ведет к Глухому озеру. Само озеро до основания Сестрорецка называлось Vipujarvi, что с финского языка переводится как озеро-западня (буквально — «рычаг»). Современное название водоема появилось в 1940-х годах. Оба гидронима связаны с болотистым характером местности.

В настоящее время дорога ведет к бывшей базе отдыха «Лагуна» (Сестрорецк, берег Глухого озера, участок 1). Сейчас её территория разделена на пять участков, ограждение которых перекрыло все свободные проходы к берегу озера. Владелицей или совладелицей всех участков является Персиянова Анна Игоревна, два из них находятся в ее собственности в долях с Губиным Алексеем Геннадьевичем (участок 3, второй с востока) и Ларькиным Валерием Борисовичем (самый западный). По данным «Фонтанки.ру», Ларькин — президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга, он же партнер Игоря Минакова. Персиянова и Минаков владеют бывшими землями совхоза «Предпортовый» в конце проспекта Королева, на который сейчас Setl Group возводит жилой комплекс «Самое сердце».

Примечания